Der heilige Berg steht für:

 Der heilige Berg (Oper), Oper von Christian Sinding (1914)
 Der heilige Berg (1926), deutscher Film von Arnold Fanck
 Montana Sacra – Der heilige Berg, chilenischer Film von Alejandro Jodorowsky (1973)

Siehe auch:
 Heiliger Berg (Begriffsklärung)